

Presentación previa 
Daniel Gimeno-Traver fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Gerald Melzer derrotó en la final a Paolo Lorenzi.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Cuartos de final)
  Paolo Lorenzi (Finalista)
  Facundo Bagnis (Primera ronda)
  Albert Montañés (Primera ronda)

<ol start=5>
  Rogério Dutra Silva ''(Primera ronda)
  Alejandro Falla ''(Primera ronda)
  Horacio Zeballos ''(Semifinales)
  Gastão Elias ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bucaramanga 2016